Le Chanteur inconnu est le titre de deux films :
 Le Chanteur inconnu de Viktor Tourjanski sorti en 1931.
 Le Chanteur inconnu d'André Cayatte sorti en 1947.